L' est un terme pouvant désigner :
 la théorie ergodique en théorie cinétique des gaz :
 les théorèmes ergodiques,
 l'hypothèse ergodique ;
 un processus ergodique en traitement du signal et géostatistique.